Серия B 1978/1979 () — 47-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 24 сентября 1978 года и закончился 24 июня 1979 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1978/79 на legaserieb.it
 Серия B 1978/79 на rsssf.com

1978/1979
Футбол в Италии в 1978 году
Футбол в Италии в 1979 году